«Джихад за любовь» () — документальный фильм об отношении ислама к гомосексуальности. 
Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2007 года.

Сюжет 
Фильм исследует жизнь и положение представителей ЛГБТ в таких государствах, как Иран, Ирак, Пакистан, Турция, Египет, ЮАР, Саудовская Аравия, Бангладеш, Индия. Герои фильма — религиозные мусульмане. Они рассказывают истории, когда за отношение с однополыми партнерами геи были исключены из общины и подвергались расправе. Герои фильма пытаются развивать своё собственное отношение к Богу и религии в контексте своей гомосексуальной ориентации. Некоторые из них отказываются от гомосексуальных отношений и пытаются жить с партнёрами противоположного пола . Другие являются приверженцами суфийского течения ислама или  приводят собственные интерпретации отрывка из Корана, в котором идёт речь о гомосексуальности (история Лута).

Реакция и критика 
После выхода картины на экраны Парвез Шарма получал по электронной почте многочисленные гневные письма, авторы которых писали, что этой работой режиссёр обрёк себя на муки ада; в более сдержанных по тону посланиях от кинематографиста требовали немедленно извиниться.

В ролях

См. также 
 Я гей и мусульманин

Ссылки 
 
 
 Страница фильма на сайте Metacritic

Примечания 

Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Гомосексуальность и религия в кино
Ислам и гомосексуальность
Документальные фильмы США
Документальные фильмы Франции
Документальные фильмы Великобритании
Документальные фильмы Германии
Документальные фильмы об ЛГБТ
Фильмы Австралии 2007 года
Фильмы Channel 4 Films
Фильмы ZDF